Sneck ist der Familienname folgender Personen:
 Bertha Sneck (1916–2010), US-amerikanische Lektorin in China
 Liisa-Maria Sneck (* 1968), finnische Eishockeyspielerin
 Marco Sneck (* 1978), finnischer Musiker